Via de 3 carbonis, via metabòlica per a la fixació del carboni en la fotosíntesi a la majoria de les plantes 
 C3, tercera vèrtebra cervical
 Citroën C3, automòbil del segment B produït per Citroën des de l'any 2002.